Kadudampit (Kadudampit)
 Kadudampit (Saketi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing